Braunellen bezeichnet:
Braunellen (Pflanzengattung), Pflanzengattung aus der Familie der Lippenblütler
Braunellen (Vogelgattung), Vogelfamilie und -gattung aus der Ordnung der Sperlingsvögel